HMS Ark Leamington — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Leamington (1918) — тральщик типу «Хант». Збудований у 1918 році. Проданий у 1928 році.
 HMS Leamington (G19) —  ескадрений міноносець «USS Twiggs (DD-127)» типу «Вікс» ВМС США. На службі у складі ВМС США протягом 1919-1940 років, після чого переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву HMS Leamington (G19). У 1942 році переданий ВМС Канади, у 1943 році повернутий до складу ВМС Великої Британії. У 1944 році переданий ВМФ СРСР, де отримав назву «Жгучий». У 1950 році повернутий Великій Британії, де зданий на злам.

Кораблі ВМС Великої Британії
Багатозначні терміни